Un clapier peut désigner :
 en élevage, un clapier est une petite construction où l'on élève de petits mammifères domestiques (lapin, cochon d'Inde, etc.)
 au , un terrier creusé artificiellement dans la garenne à l'intention des lapins
 un amas de pierres, regroupées à dessein par l'Homme pour dégager un terrain agricole ou pastoral
 un éboulement (appelé aussi clap) dans les Alpes, désigné sous le terme de compayré dans les Pyrénées. 
En toponymie :
 Le Clapier est une commune française située dans l'Aveyron en Occitanie
 Clapiers est une commune française située dans l'Hérault en Occitanie
 Le lieu-dit qui a donné le nom à la Gare de Saint-Étienne-Le Clapier
Personnalités :
 William Clapier (né en 1959), écrivain français, théologien et essayiste.

Références